The Twang ist der Name mehrerer Bands:

 einer deutschen Countryband, siehe The Twang (deutsche Band)
 einer englischen Indierock-Band, siehe The Twang (britische Band)